Магарский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Чародинском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Магар.

Население

Состав

Примечания 

Муниципальные образования Чародинского района
Сельские поселения Дагестана